Анато́лий Коршунов:
 Коршунов, Анатолий Александрович (род. 1939) — советский футболист.
 Коршунов, Анатолий Васильевич (1911—1991) — советский физик.
 Коршунов, Анатолий Михайлович (1929—2018) — советский и российский философ, заслуженный профессор МГУ, заслуженный деятель науки РФ (1994), почетный работник высшего профессионального образования РФ.
 Коршунов, Анатолий Михайлович (1933—2014) — советский и российский спортивный журналист, спортсмен и предприниматель.